Shirvan kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Lerrnakert, ort, Sjirak,

Azerbajdzjan 

 Şirvan, stad,

Iran 

 Shīrvān (kommunhuvudort i Iran), Nordkhorasan, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar